Дио́гу Жозе́ Тейше́йра да Си́лва (), более известный как Дио́гу Жо́та (; 4 декабря 1996, Масарелуш) — португальский футболист, нападающий и полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии

Клубная карьера 
Воспитанник клубов «Гондомар» и «Пасуш де Феррейра». 23 ноября 2014 года в матче Кубка Португалии против «Атлетико Регуэнше» дебютировал за «Пасуш де Феррейра». В этом же поединке забил свой первый гол. 20 февраля 2015 года в матче «Витории Гимарайнш» дебютировал в Сангриш лиге, заменив во втором тайме Диогу Росаду. 17 мая в матче против «Академики» Диогу Жота сделал дубль, забив свои первые голы в чемпионате. Во втором сезоне Диогу Жота забил 12 мячей, став вторым бомбардиром команды.

Летом 2016 года Диогу Жота перешёл в испанский «Атлетико Мадрид», подписав контракт на пять лет. Для получения игровой практики он сразу же был отдан в аренду в «Порту». 10 сентября в матче против «Витории Гимарайнш» Диогу Жота дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Отавио. 1 октября в поединке против «Насьонала» он сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Порту». 7 декабря в матче Лиги чемпионов против английского «Лестер Сити» Диогу Жота забил гол.

Летом 2017 года Диогу Жота на правах аренды перешёл в английский «Вулверхэмптон Уондерерс». 5 августа в матче против «Мидлсбро» он дебютировал в Чемпионшипе. 15 августа в поединке против «Халл Сити» Диогу Жота забил свой первый гол за «Вулверхэмптон Уондерерс». Летом 2018 года «волки» выкупили трансфер футболиста за 12,5 млн фунтов.

19 сентября 2020 года подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Сумма трансфера составила 41 миллион фунтов стерлингов плюс бонусы в размере четырёх миллионов. 3 ноября 2020 года сделал хет-трик в ворота «Аталанты» в матче групповой стадии Лиги чемпионов (5:0). Диогу Жота стал третьим в истории португальцем после Криштиану Роналду и Руя Педру, которому удалось забить три мяча в одном матче Лиги чемпионов.

2 августа 2022 года Диогу Жота продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2027 года.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Диогу Жота принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и Македонии.

25 мая 2018 года забил гол в товарищеском матче с Италией (3:2).

В марте 2019 года был впервые вызван в основную сборную Португалии на матчи квалификации к Евро 2020 против сборных Украины и Сербии. Несмотря на то, что Диогу Жота так и ни разу не вышел на поле, вместе с командой в июне он стал чемпионом Лиги наций УЕФА.

14 ноября того же года Диогу Жота дебютировал за сборную, выйдя на замену вместо Криштиану Роналду на 84-ой минуте в матче квалификации к Евро 2020 против Литвы, завершившегося победой Португалии (6:0).

Свой первый гол за сборную Диогу Жота забил 5 сентября 2020 года в домашней победе над Хорватией в матче Лиги Наций УЕФА (4:1).

Достижения 
«Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Ливерпуль»